Miloš Milošević (plivač)
Miloš Milošević (glumac)
Miloš Milošević (znanstvenik)